Sukka steht für:
 hebräisch für Laubhütte
 Sukka (Mischna), einen Traktat der Mischna

Siehe auch:
 Suka
 Sukha